Zloději času může znamenat:

 Zloději času (film, 1981)
 Zloději času (film, 2002)
 „Zloději času“, píseň Michala Prokopa z alba Poprvé naposledy

 Zloděj času, fantasy román